USB steht für:
 Universal Serial Bus, Bussystem für Computer
 Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
 USB Umweltservice Bochum GmbH, Abfallentsorgung und Stadtreinigung der Stadt Bochum
 Österreichische Umweltschutzbewegung, siehe Wahlgemeinschaft für Bürgerinitiativen und Umweltschutz
 Universitätsspital Basel
 Unterspannbahn
 Upper Side Band (deutsch: oberes Seitenband), siehe Einseitenbandmodulation
 Utschebno Skorostnoi Bombardirowstschik (Учебно Скоростной бомбардировщик), russisch für schnelles Schulbombenflugzeug, siehe Tupolew SB-2
 US Bressane, französischer Rugbyverein

Abkürzung